Александр Калинович Сердю́к — советский инженер-конструктор, лауреат Сталинской премии.

Биография 
В 1931 году окончил Днепропетровский горный институт.

Работал на Горловском машиностроительном заводе. В 1932 году участвовал в Первом Всесоюзном конкурсе на лучший проект угольного комбайна и получил поощрительную премию. В 1939 году награждён орденом.

С марта 1940 года начальник СКБ Горловского завода. Один из авторов угольных комбайнов С-24 и С-29.

После войны — начальник СКБ Гипроуглемаша Запада (Государственный проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машиностроения в Западных районах).

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1948) — за разработку конструкции и внедрение в производство высокопроизводительного комбайна системы Макарова для одновременной зарубки, отбойки и погрузки угля на транспортёр в длинных забоях

Источники 
 Журнал «Техника молодёжи»/1959-01, стр. 36.
 Владимир Вербиченко. Жизнь замечательных заводов.

Конструкторы СССР
Инженеры СССР